Энн У́ркхарт (, урожд. Энн Лачеде́лли, ; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе женской сборной Италии участница пяти  (лучший результат — пятое место в ) и четырнадцати  (лучший результат — серебряные призёры в ). В составе женской сборной ветеранов Италии участница двух  (лучший результат — шестое место в )

Играла на позициях ,  и , на нескольких чемпионатах была скипом команды.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её дочь — итальянская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 2006, вице-чемпионка чемпионата Европы, многократная чемпионка Италии Джулия Лачеделли, они вместе выступали на .

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии